Barjac ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Barjac (Ariège)
 Barjac (Gard)
 Barjac (Lozère)

Barjac ist der Familienname folgender Personen:
 Sophie Barjac (* 1957), belgische Schauspielerin